Die Becher von Vicarello – auch als Itineraria Gaditana bekannt – sind antike Weihegaben und tragen eine wichtige Itinerarinschrift. Sie wurden 1852 gefunden.

Beschreibung und Deutung 

Auf den silbernen Bechern ist jeweils die Strecke von Gades nach Rom durch 106 Ortsnamen und Entfernungsangaben in römischen Meilen (milia passuum, etwa 1,48 km) dargestellt. Sie umfasst etwa 1840 römische Meilen bzw. 2723 km. Die vier Becher sind inhaltlich nicht identisch, sondern enthalten zuweilen unterschiedliche Orts- und Entfernungsangaben. Vermerke wie „Ad Decimum“ („Ad X“) oder „Ad XX“ beziehen sich auf einen Zehn- oder Zwanzig-Meilenstein.

Die Becher gelten als wichtige Zeugnisse für Itinerarinschriften aus römischer Zeit. Die Becher wurden als Weihegaben im Apollonheiligtum (Aquae Apollinares) in Vicarello  in der Nähe des Lacus Sabatinus in Zentralitalien niedergelegt. Die Datierung ist umstritten; während Bernd Löhberg drei der Becher auf vor 337 und den vierten auf nach 333/337 datiert, datiert Florian Mittenhuber die Becher in das erste Jahrhundert nach Christus.

Die vier gleichartigen Silberbecher wurden möglicherweise in Spanien hergestellt und von einer Reisegruppe, die nach Aquae Apollinares gepilgert war, gestiftet. Unter den bekannten römischen Quellopferfunden sind nicht allzu viele derartige Metallgefäße. Neben Vicarello wurden offenbar die Heiligtümer in Bath (Aquae Sulis) und Baden (Aquae Helveticae) mit solchen Gaben bedacht. Bagni di Vicarello war bis in die Neuzeit noch Badeort und besitzt heiße Quellen, die sich in der Nähe der Ruinen der römischen Thermen befinden. Der Name Vicarello leitet sich von „Vicus Aurelii“ ab.

Die Becher befinden sich heute im Museo Nazionale Romano in Rom (Inv. Inv. 67497, 67498, 67499, 67500).

Itinerarium 

Zunächst orientiert sich die Route an der Via Augusta in Spanien. Auf dem ersten Abschnitt werden die Orte Gades (Cádiz), Portus Gaditanus (El Puerto de Santa Maria), Ugia (Torre Alocaz), Orippo (Dos Hermanas) und Hispalis (Sevilla) genannt. Der zweite Abschnitt führt über Carmo (Carmona), Obucla (Castillo de la Monclova), Colonia Iulia Augusta Firma Astigitana (Écija) bis Corduba (Córdoba). Der dritte Abschnitt führt bis nach Tarraco (Tarragona). Der nächste Abschnitt führt bis nach Colonia Narbo Martius  (Narbonne) an der Via Domitia. Der folgende Abschnitt führt durch Südfrankreich über die Alpen bis Augusta Taurinorum (Turin) in Italien. Der letzte Abschnitt erstreckt sich bis Roma (Rom).

Itinerarien auf den Bechern 

Die Beschriftung der Becher lautet:

Literatur 
 CIL XI, 3281–3284.
 Ingemar König: Caput mundi. Rom – Weltstadt der Antike. Darmstadt. 2009, S. 35.
 Arie Dirkzwager: Mit Metrodor von Cádiz nach Rom (Anth. Pal. XIV 121). In: Rheinisches Museum 134, S. 162–167 (PDF-Datei; 995 kB).
 Anne Kolb: Raumwahrnehmung und Raumerschließung durch römische Straßen. In: Michael Rathmann (Hrsg.): Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume in der Antike. Mainz. 2007, S. 168–180.

Weblinks 

 Der Text der vier Becher
 Übersetzungen der antiken Ortsnamen

Einzelnachweise 

Kartentyp
Archäologischer Fund (Italien)
Archäologischer Fund (Klassische Antike)
Goldschmiedearbeit
Museo Nazionale Romano